est la formule brute de plusieurs isomères.

 L-dopachrome, numéro CAS 
 acide 5,6-dihydroxyindole-2-carboxylique ou DHICA, numéro CAS